Riu Bermejo, riu de la Conca de la Plata 
 Biografies:
 Bartolomé Bermejo, artista gòtic de la península Ibèrica 
 Benito Bermejo (Salamanca, 1963), historiador i investigador espanyol, especialitzat en l'estudi dels deportats espanyols a camps de concentració
 Fernando Bermejo, fiscal antocorrupció espanyol
 José Bermejo López (Cartagena, 1894-1971), militar i administrador colonial espanyol 
 Magdalena Bermejo (1962), primatòloga espanyola i autoritat mundial en goril·les de les planes occidentals 
 Luis Bermejo Luis Bermejo Vida (Saragossa, 1880 - 1941), químic i polític espanyol, alcalde de València 
 Luis Bermejo Prieto, actor espanyol format a l'escola de Cristina Rota 
 Manuel Bermejo Hernández (Plasencia, Càceres, 1936 - Madrid, 2009), polític i empresari espanyol
 Mario Bermejo Castanedo (Santander, 1978), futbolista càntabre que ocupava la posició de davanter
 Raul Bermejo Cabezas (Ciudad Real, 1982), professor d'educació infantil i primària a Madrid 
 Segismundo Bermejo y Merelo''' (San Fernando, 1833 - Madrid, 1899), marí de guerra i polític espanyol.